The Stripped Tour — третий концертный тур американской певицы Кристины Агилеры в поддержку её второго студийного альбома Stripped. Выступая в качестве продолжения Justified & Stripped Tour с Джастином Тимберлейком она посетила Европу, Азию и Австралию. Агилера должна была продолжить турне в Северной Америке летом 2004 года, однако в последнюю минуту 29 дат были отменены из-за проблем с голосом.

По оценкам тур собрал более 75 млн. долларов на международном уровне и в общей сложности 115 млн. долларов вместе с Justified & Stripped Tour. Это был один из самых успешных и прибыльных туров 2003 года. На сегодняшний день это самый успешный тур Агилеры.

Трансляции и записи 
Stripped Live in the U.K. был выпущен 12 октября 2004 года и стал платиновым в США. Концерт был снят в Великобритании и помимо выступления DVD включает в себя: интервью об альбоме Stripped и ответы на вопросы поклонников.
В июне 2008 года он был переиздан после успеха Back to Basics Tour DVD.

Открытие 
 The Black Eyed Peas
 Jamelia
 Fefe Dobson
 Emmanuel Carella

Сет-лист 
 «Stripped Intro» (Video Introduction)
 «Dirrty»
 «Get Mine, Get Yours»
 «The Voice Within»
 «Genie in a Bottle»
 «Can’t Hold Us Down»
 «Make Over»1
 «Salsa» (Dance Interlude)
 Medley: «Contigo en la Distancia» / «Falsas Esperanzas»
 «Infatuation»
 «Come On Over Baby (All I Want Is You)»
 «Cruz»
 «Loving Me 4 Me» (Video Interlude)
 «Impossible»
 «At Last»
 «Lady Marmalade»
 «Walk Away»
 «Fighter»
 «Stripped Pt. 2» (Video Interlude)
 «What A Girl Wants»
На бис:
 «Beautiful»
1 Make Over Агилера исполняла во всех концертах, но песня была вырезана из DVD концерта из-за нарушения авторских прав.

Даты тура

Примечания 

Концертные туры Кристины Агилеры
Концертные туры 2003 года